Орей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Орей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон